If I Could Turn Back Time: Cher’s Greatest Hits — четвёртый сборник американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 9 марта 1999 года на лейбле Geffen Records.

Об альбоме 
Альбом был выпущен только в США 9 марта 1999 года лейблом Geffen Records и расположилась на 57-м месте чарта Billboard 200. В Европе была доступна только импортная версия альбома, в чарте Дании компиляция заняла 2 место. В ноябре того же года за пределами Северной Америки была выпущена компиляция The Greatest Hits. Первоначально сборник содержал новую песню — ремикс «Don’t Come Cryin' To Me»,  песни записанной во время сессий для альбома Heart of Stone, но позже трек был исключен из сборника по просьбе самой Шер. В ноябре 2011 было продано 955 тыс. копий альбома в США. В Канаде альбом был выпущен под названием Greatest Hits и в 1999 году был сертифицирован платиновым.

Список композиций 

† Доступен только на ранних версиях

Над альбомом работали 
 Вокал: Cher
 Вокал: Sonny Bono
 Вокал: Peter Cetera
 Продюсер: Michael Bolton
 Продюсер: Bob Esty
 Продюсер: Snuff Garrett
 Фото: Harry Langdon
 Фото: Matthew Rolston

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Official Cher site
 Interscope official site

Сборники Interscope Records